Gillis Johannis le Fèvre de Montigny (1765-1821), kolonel der genie
Gillis Johannis le Fèvre de Montigny (1901-1982), luitenant-generaal, bevelhebber der landstrijdkrachten en chef defensiestaf
Johan Jacob le Fèvre de Montigny (1840-1881), burgemeester van Haastrecht
Gillis Johannis le Fèvre de Montigny (1837-1907), burgemeester van Hillegersberg
Lodewijk Hendrik le Fèvre de Montigny (1905-1962), kolonel bij de artillerie